Rački ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Rački (* 1973), kroatischer Skilangläufer
 Franjo Rački (1828–1894), kroatischer Theologe, Historiker und Politiker
 Mirko Rački (1879–1982), kroatischer Maler
 Natko Rački (* 1981), kroatischer Fußballspieler